Orgeval, commune française de l'Aisne ;
 Orgeval, commune française des Yvelines.
 l'Orgeval, une rivière de Seine-et-Marne (bassin du Grand Morin).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France